Николай Логинов:
 Логинов, Николай Алексеевич (1900—1967) — первый секретарь Тамбовского обкома ВКП(б).
 Логинов, Николай Константинович (1904—1986) — генерал-майор авиации.
 Логинов, Николай Логинович (1896—?) — советский военачальник, полковник, комдив.
 Логинов, Николай Михайлович (1923—1990) — советский конструктор, испытатель, лауреат Государственной премии СССР.
 Логинов, Николай Николаевич (1932—2006) — советский, российский дипломат.